een synoniem voor joint

Films
 Blow (1997), een animatiefilm uit 1997
 Blow (2001), een film uit 2001 met Johnny Depp
 Blow (2002), een korte film uit 2002

Overig
 Blow (Beyoncé), een single uit 2013
 Blow (Ke$ha), een single van de Amerikaanse zangeres Ke$ha
 blowen, het inhaleren van softdrugs door het roken ervan